Rotana Records (em árabe: تسجيلات روتانا) é a maior gravadora do Mundo Árabe e fica localizada em Riyadh na Arábia Saudita. É de propriedade do Grupo Rotana, foi fundada em 1987 pelo príncipe saudita Al-Waleed bin Talal, que muitas vezes assina os contratos pessoalmente com os artistas da sua gravadora. A Rotana Records é parte de um enorme império de mídia que inclui uma produtora de cinema, uma revista de mesmo nome, uma gravadora e sete canais de música. Mais de 100 artistas são contratados pela Rotana, sendo a cantora libanesa Najwa Karam a artista mais bem sucedida e paga da gravadora.

No Brasil, seu material no período de 1999 a 2005 foi distribuído pela  EMI Music Brasil, no período de 2002 a 2005 pela Gravadora Garanhões e hoje tem sua distribuidora própria e um canal exclusivo de conteúdo customizado no Youtube.

Artists 
 Abdallah Al Rowaished
 Abdullah Bilkhair
 Abdulmajeed Abdullah
 Ahmad Alsherif
 Ahmed Hussein
 Ahlam
 Amal Hijazi
 Amr Diab
 Angham
 Asalah
 Bashar Al Shatty
 Bassima
 Carol Sakr
 Cyrine Abdelnour
 Diana Haddad
 Elissa
 Fadel Shaker
 Fares Karam
 Fulla
 Grace Deeb
 George Wassouf
 Guitara
 Haifa Wehbe
 Hasna
 Hind
 Hussein Aljasmi
 Jawad Al Ali
 Kathem Al Saher
 Latifa
 Majid Al Muhandis
 Maram
 Marwan Khoury
 Maya Nasri
 Melhem Zein
 Mo'een Shreef
 Mohammad Abdu
 Mohamed Fadly
 Mohanad Mohsen
 Nabeel Shoail
 Najwa Karam
 Nawal El Kuwaiti
 Nawal Al Zoghbi
 Pascale Machaalani
 Rajaa Kasbani
 Ramy Ayach
 Rayan
 Rida Al Abdullah
 Ruwaida al-Mahrooqi
 Saber Robai
 Sauood Abu Sultan
 Shahinaz
 Sherine
 Turki
 The 4 Cats
 Wael Kfoury
 Zizi Adel

Gravadoras da Arábia Saudita
Gravadoras fundadas em 1987
Universal Music Group